Derleon Pereira é um ator, roteirista e diretor de cinema brasileiro, nascido na cidade de Pio XII (Maranhão), mas radicado para Bela Vista do Maranhão.

Filmografia

Longa-metragens

 2013 — No Tempo da Besteira
 2014 — Todo Mundo em Crise

Como ator

 2013 — No Tempo da Besteira .... Nicolau
 2011 — A Lenda de Jusciléia ....Professor

Cineastas do Brasil
Naturais de Pio XII (Maranhão)
Roteiristas do Brasil